Duna steht für:

 ungarische Bezeichnung der Donau
 Duna Televízió, ungarische Rundfunkgesellschaft
 Duna (Sprache), Papuasprache aus Papua-Neuguinea
 (23617) Duna, Asteroid
 Duna (Automarke aus Pereiras), ehemalige brasilianische Automarke aus Pereiras (1979–1980)
 Duna (Automarke aus São José), ehemalige brasilianische Automarke aus São José (1987–1999)
 Fiat Duna, Automodell

Personen:
 Steffi Duna (1910–1992), ungarisch-amerikanische Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Düna